«Тренчин» () — словацький футбольний клуб з однойменного міста. Заснований 1992 року.

Назви клубу 

 1992: Заснований як ТЄ «Озета Дукла» (Тренчин) ()
 1995: Перейменований у ФК «Озета Дукла» Тренчин ()
 2002: Перейменований у ФК «Лаугарісіо» (Тренчин) ()
 2003: Перейменований у ФК «АС Тренчин» ()
 2015: Перейменований у АС «Тренчин» ()

Досягнення 
 Чемпіон Словаччини: 2015, 2016
 Володар кубка Словаччини: 2015, 2016

Тренери 

  Ладислав Куна (1995-96)
  Станіслав Грига (1996-98)
  Роберт Палдан (1998-00)
  Александер Бокій (2000-01)
  Мілан Альбрехт (2001)
  Антона Драгун (2001), (2003)
  Ярослав Юркович (2003)
  Кароль Кісель ст. (2003-04)
  Антон Янош (2004-05)
  Ладислав Гудець (2005)
  Кароль Марко (2005)
  Властимил Паличка (2006-07)
  Роб Макдональд (2007-08)
  Мартін Стано (2008)
  Іван Галад (2008-09)
  Владимир Коник (2009)
  Адріан Гуля (2009—2013)
  Любомир Носицький (2013)
  Мартін Шевела (2013 —2017)
  Владимир Цифранич (2017 —2018)
  Рікардо Моніз (2018)
  Владимир Цифранич (2018 —2019)
  Маттіас Колер (2019)
  Іван Галад (2019)
  Маттіас Колер (2019)
  Норберт Грнчар (2019 —2020)
  Юрай Анчиц (2020, )
  Стейн Вревен (2020 —2021)
  Юрай Анчицc 2021
  Петер Глінка (2021, )
  Юрай Анчиц (2021 —2022)
  Петер Гібалла (2022 —)

Попередні форми

Виступи в єврокубках 
До 1992 як ТТС Тренчин

Посилання 
 Офіційний сайт клубу   

Футбольні клуби Словаччини
Футбольні клуби, засновані 1992
Спорт у Тренчині